Сергачёв — русская фамилия.

 Сергачёв, Виктор Николаевич (1934—2013) — советский и российский актёр театра и кино.
 Сергачёв, Михаил Александрович (род. 1998) — российский хоккеист.